Uhlí může být:

uhlí – přírodní nerost
černé uhlí zvané též kamenné uhlí – nejkvalitnější uhlí
hnědé uhlí – méně kvalitní uhlí
aktivní uhlí – produkt vyráběný ze dřeva nebo z kokosových ořechů
dřevěné uhlí – materiál vyráběný umělým uhelnatěním (karbonizací) tvrdého dřeva v milířích a karbonizérech
rychlozápalné dřevěné uhlí
živočišné uhlí – léčivo proti průjmu a nadýmání

Související články
uhel
uhlík
uhlák
uhlíř